Амбрюжа́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Меймак. Округ коммуны — Юссель.

Код INSEE коммуны — 19008.

Коммуна расположена приблизительно в 370 км к югу от Парижа, в 80 км юго-восточнее Лиможа, в 40 км к северо-востоку от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 207 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 119 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 83 были экономически активными, 36 — неактивными (показатель активности — 69,7 %, в 1999 году было 66,1 %). Из 83 активных работали 74 человека (36 мужчин и 38 женщин), безработных было 9 (4 мужчин и 5 женщин). Среди 36 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 22 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Придорожный крест (1623 год). Памятник истории с 1989 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез